Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 433 dans le monde.

 Route fédérale 433 en Allemagne
 RS-433 au Brésil
 Route 433 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 433 en France
 Route régionale 433 en Slovénie